Сухиничи — топоним.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Сухиничи — деревня в Зельвенском районе Гродненской области.
 Сухиничи — деревня в Мостовском районе Гродненской области.

 Россия
 Сухиничи — город в Калужской области.

Другое 
 Сухиничи-Главные — узловая станция Киевского направления Московской железной дороги. 
 Сухиничи-Узловые — узловая железнодорожная станция Московской железной дороги.